Libano – paese del vicino oriente.
 Libano – frazione del comune italiano di Sedico in provincia di Belluno
 Libano Oro – varietà di hashish.
 Monte Libano – catena montuosa del Libano.
 Anti-Libano – catena montuosa libanese parallela a quella del Monte Libano.
 Giulio Libano – musicista italiano.
 Grande Libano – stato del passato, nella regione del Libano attuale.

Pagine correlate 
Líbano